Bradie Tennell (née en 1998), patineuse artistique américaine
Derek Tennell (né en 1964), joueur de football américain